Il singolare  dello  Stockholm Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Tomáš Berdych ma ha deciso di non partecipare.

Grigor Dimitrov ha superato in finale David Ferrer per 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 David Ferrer (finale)
 Milos Raonic (quarti di finale)
 Jerzy Janowicz (quarti di finale)
 Kevin Anderson (secondo turno)

  Ernests Gulbis (semifinale)
  Benoît Paire (semifinale)
  Grigor Dimitrov (campione)
<li>  Ivan Dodig (primo turno)

Qualificati

  Milos Sekulic (primo turno)
  Nils Langer (primo turno)

  Marius Copil (primo turno)
  Joachim Johansson (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 2013
ATP World Tour 2013